Zaplana (Logatec)
 Zaplana (Vrhnika)